Пфингстен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пфингстен, Адольф Фердинандович (1867—1914) — полковник, герой Первой мировой войны.
 Пфингстен, Кристоф (род. 1987) — немецкий профессиональный шоссейный велогонщик.